Лукаш Масопуст (; ) — чешский футболист, полузащитник клуба «Славия» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Футболом Лукаш начал заниматься с раннего детства в родном для него клубе «Высочина». Дебютировал за основную команду в сезоне чемпионата Чехии 2012/13, сразу став игроком основы и сыграл 29 игр. Проведя в «Высочине» три сезона, он переходит в «Яблонец», с которым завоёвывает бронзовые медали чемпионата Чехии и становиться финалистом Кубка Чехии по футболу 2014/15. 25 июля 2015 года дебютирует в Еврокубках.

18 декабря 2018 года подписывает 3,5-летний контракт с пражской «Славией».

Карьера в сборной 
Лукаш Масопуст вместе с командой Чехии (до 21 года) сыграл 11 матчей и принимал участие в домашнем Чемпионате Европы среди молодёжных команд 2015, где сборная не смогла выйти из группы. За основную сборную Чехии Лукаш дебютировал 26 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Китая. Первый мяч забил 10 сентября 2019 года в матче отбора на Чемпионат Европы 2020 в ворота сборной Черногории.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 

 «Славия» Прага
 Чемпион Чехии: 2018/19
 Обладатель Кубка Чехии: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Славии» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Высочина»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Славия» Прага